Nagelskär kan syfta på:

Sverige 
 Nagelskär, Luleå – ö i Lule skärgård.

Finland 
 Nagelskär, Vasa – en ö i Vasa, Österbotten.
 Nagelskär, Houtskär – ett skär i Pargas stad, Åboland.

Se även
 Nagelskären